

Lord 
 James Hamilton, 1er Lord Hamilton (1415-1479)

Comtes 
James Hamilton (vers 1475-1529),  d'Arran
James Hamilton (vers 1516-1575),  d'Arran
James Hamilton (vers 1537-1609),  d'Arran
James Hamilton (vers 1575-1618),  d'Abercorn, shérif de Linlithgow
 James Hamilton (vers 1560-1644), 
James Hamilton (1589–1625),  d'Arran, puis  d'Hamilton
James Hamilton (vers 1604-vers 1670),  d'Abercorn
James Hamilton (vers 1661-1734),  d'Abercorn, noble écossais et irlandais
James Hamilton (1686-1774),  d'Abercorn, noble écossais et scientifique amateur
James Hamilton (1694-1758),  comte de Clanbrassil.
James Hamilton (1712-1789),  d'Abercorn, noble écossais et irlandais
 James Hamilton (1730-1798),  comte de Clanbrassil.
 James Hamilton (1786-1814), noble et homme politique britannique.

Ducs 
 James Hamilton (1606-1649),  de Hamilton, héritier du trône d'Écosse ;
 James Hamilton (1658-1712),  duc de Hamilton et  duc de Brandon, noble écossais ;
 James Hamilton (1703-1743),  duc de Hamilton et  duc de Brandon, pair écossais ;
 James Hamilton (1724–1758),  de Hamilton, pair écossais ;
 James Hamilton (1755-1769),  de Hamilton et  de Brandon, pair écossais ;
 James Hamilton (1811-1885),  d'Abercorn, servit 2 fois comme Lord lieutenant d'Irlande ;
 James Hamilton (1838-1913),  d'Abercorn, diplomate ;
 James Hamilton (1869-1953),  d'Abercorn, premier gouverneur d'Irlande du Nord ;
 James Hamilton (1904-1979),  d'Abercorn ;
 James Hamilton (né en 1934),  d'Abercorn.

Autres 
James Hamilton, un scénariste
James Hamilton  (1710–1783), maire de  Philadelphie et lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie.
James Hamilton, Jr.. (1786-1857), gouverneur et de Caroline du Sud
James Inglis Hamilton (°avant 1742, † 1803), major général de l'armée britannique
James Arnot Hamilton (1923-2012), ingénieur aéronautique britannique
James Hamilton, (né en 1964), joueur de football écossais
James Hamilton (né en 1989), snowboardeur néo-zélandais.
James Hamilton of Bothwellhaugh (mort en 1581), qui assassine le Régent d'Écosse en 1570.
James Hamilton (né en 1982), joueur de rugby à XV écossais